G23 ou G-23 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Glock 23, un pistolet autrichien ;
 Grumman G-23 un avion militaire de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Mahratta (G23), un destroyer de la Royal Navy.

Économie 
 G23, la réunion des pays pauvre de la planète.

Médecine 
 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres